Anders Bleg Christiansen, né le  à Copenhague, est un footballeur international danois qui évolue au poste de milieu de terrain au Malmö FF.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Malmö FF
 Champion de Suède (2) : 2017 et 2020

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international danois
Joueur du Lyngby BK
Joueur du FC Nordsjælland
Joueur du Chievo Vérone
Joueur du Malmö FF
Naissance à Copenhague
Naissance en juin 1990
Joueur du KAA La Gantoise